Блэк-Пойнт () — один из районов Багамских островов. По состоянию на 2010 год численность его населения составляет 414 человек, а площадь — 12,1 км².

Район состоит из части острова Грейт-Гуана (где расположен город Блэк-Но), район также состоит из Фармерс-Кей и Станиэл-Кей.

Примечания 

 
Районы Багамских Островов